Herttoniemi – quartiere di Helsinki Est
Herttoniemi – stazione della metropolitana di Helsinki